Thomas Green, Tommy Green, Tom Green
 Thomas Green (1814–1864) – amerykański wojskowy, generał Konfederacji
 Thomas Hill Green (1836–1882) – brytyjski filozof
 Tommy Green (1863–1923) – angielski piłkarz
 Tommy Green (1873–1921) – angielski piłkarz
 Tommy Green (1894–1975) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz, mistrz olimpijski
 Tom Green (ur. 1971) – kanadyjski komik i aktor

Zobacz też 
 Hrabstwo Tom Green